Tableau avec affluents du fleuve Pô.

Tableau triable par colonnes

Sources 
 le total des km et des km² sont sans les chiffres du Pô (bien sûr) et en additionnant les sous-affluents pour les km mais avec seulement les affluents pour les km².
 

Po
Affluents du Po

Liste incomplète